Моя жизнь без меня () — фильм 2003 года режиссёра Изабель Койшет. Сценарий основан на рассказе Нэнси Кинкейд «Pretending the Bed Is a Raft».

Сюжет 
23-летняя Энн живёт с двумя дочерьми и безработным мужем, а отец, которого она не видела десять лет, находится в тюрьме. Во время медицинского осмотра после обморока, она узнает, что у неё рак яичника в поздней стадии и ей осталось жить около двух месяцев. Энн решает не говорить родным о своей болезни и составляет список того, что ей хотелось бы успеть сделать перед смертью. Она решает сделать новую прическу, записать поздравления для своих дочек до их восемнадцатилетия, познакомить мужа с другой женщиной и завести роман с другим мужчиной.

В ролях 
 Сара Полли — Энн
 Скотт Спидмен — Дон
 Марк Руффало — Ли
 Леонор Уотлинг
 Аманда Пламмер — Лори
 Мария де Медейруш
 Дебора Харри — мать Энн
 Джулиан Ричингс — доктор Томпсон
 Альфред Молина — отец Энн
 Кения Джо Кеннеди
 Джессика Эмли

Восприятие 
В целом фильм получил положительные отзывы критиков. На сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 65 % на основе 99 рецензий со средним баллом 6,3 из 10. На сайте Metacritic фильм имеет оценку 57 из 100, что соответствует статусу «смешанные или средние отзывы».

Фильм получил множество наград и номинаций, включая премию «Джини» за лучшую женскую роль и премию «Гойя» за лучший адаптированный сценарий.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Фильмы-драмы Канады
Фильмы-драмы Испании
Фильмы о раке
Фильмы Канады 2003 года
Фильмы Испании 2003 года
Фильмы — лауреаты кинопремии «Бумажный Густль»